est une relance de la franchise Angelique avec de nouveaux personnages, comprenant :

le jeu vidéo Neo Angelique sorti en 2006
la série manga Neo Angelique publiée de 2006 à 2008
le jeu vidéo Neo Angelique Full Voice sorti en 2008
le jeu vidéo Neo Angelique Special sorti en 2008
la série anime Neo Angelique Abyss sortie en 2008
la série anime Neo Angelique Abyss -Second Age- sortie en 2008